Limfocitele T citotoxice, sau celule T citotoxice, sunt limfocite T capabile să distrugă celulele maligne, celulele infectate cu viruși (în special), sau alte celule afectate. Acestea fac parte din imunitatea dobândită. 

Celulele T citotoxice prezintă pe suprafața membranei celulare receptori specifici pentru limfocitele T (TCR), care pot recunoaște un antigen specific, care în acest caz este produs de celulele maligne sau viruși. Antigenele virale din interiorul unei celule infectate sunt legate la moleculele MHC I și aduse la suprafața celulei împreună cu molecula MHC, caz în care acestea pot fi recunoscute de limfocitele T. Dacă TCR este specifică pentru antigenul dat, receptorul TCR se leagă la complexul MHC I plus antigen, iar limfocitul T distruge celula.

Pentru ca TCR să se poată lega de MHC I, acesta trebuie să fie însoțit de o glicoproteină, CD8, care se leagă de partea constantă a moleculei MHC. Prin urmare, limfocitele T citotoxice mai sunt numite limfocite T CD8 +.

Afinitatea înaltă dintre CD8 și molecula MHC menține strânsă legătura dintre limfocitul T și celula țintă. Limfocitele T citotoxice eliberează perforine, care creează pori în membrana celulară, și granzime, care induc apoptoza celulei infectate (sau maligne). 

Hematologie